

Musica 
 Killer Queen – singolo dei 5 Seconds of Summer del 2018
 Killer Queen: A Tribute to Queen – album del 2005
 Killer Queen/Flick of the Wrist – singolo dei Queen del 1974

Altro 
 Killer Queen – videogioco del 2006